Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare di qualificazione dell'edizione 2015 della Coppa Libertadores.

Primo turno

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Collegamenti esterni 

Coppa Libertadores 2015